Реэ — многозначный термин.
 Реэ — коммуна в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
 Реэ — недельная глава торы

Персоналии

 Реэ, Антон — датский пианист и музыкальный педагог.
 Векре, Фрёйдис Реэ — норвежская валторнистка

См. также 
 Рее
 Рея
 Ре